Laajalahti kan syfta på:

Laajalahti – en stadsdel i Esbo stad, se Bredvik, Esbo
Laajalahti – en strand i Karleby stad, se Sandskata
Laajalahti – en vik mellan Helsingfors och Esbo, se Bredviken, Helsingfors